

Sigle 
 Capitale circolante netto  – ammontare di risorse che compongono e finanziano l'attività operativa di una azienda
 Centro commerciale naturale  – Aggregazione tra privati (attività commerciali, produttive, di servizi) ed Enti pubblici col fine di sviluppare un piano di marketing urbano e territoriale. 
 Copia conoscenza nascosta  – modalità di distribuzione dei documenti

Codici 
 CCN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chakcharan (Afghanistan)
 ccn – codice ISO 639-5 delle lingue caucasiche settentrionali

Mineralogia 
 Ccn – abbreviazione di cancrinite

Sport 
Circolo Canottieri Napoli

Televisione 
CCN - Comedy Central News - programma televisivo italiano

Note